Courtney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregory W.Courtney
 S.P. Courtney